A réz-klorid név alatt kétféle anyagot értünk:

Réz(I)-klorid (CuCl)
Réz(II)-klorid (CuCl2)